Samostja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Samostje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk, siehe Samostja (Slowjanoserbsk)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Samostja (Wyschnyzja)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Samostja (Manewytschi)

Auch einer der Stadtrajone der Stadt Winnyzja trägt diesen Namen, siehe Rajon Samostja

Siehe auch:
 Samostje